Die israelische Parlamentswahl 2003 war die Wahl zur 16. Knesset, dem Parlament Israels. Sie fand am 28. Januar 2003 statt. Ariel Scharon mit seinem Likud gewann die Wahl mit 29,39 Prozent der Stimmen als stärkste Partei. Bei der Wahl galt eine 1,5-Prozent-Hürde.

Ergebnisse

Weblinks 
 knesset.gov.il

Israel #Parlament
2003
Ariel Scharon